Панояш:

 Панояш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Панояш — фрегезия (район) в муниципалитете Орике округа Бежа в Португалии.